Шипино — деревня в Борисоглебском районе Ярославской области. Расположена примерно в трёх километрах к западу от районного центра — посёлка городского типа Борисоглебский. Ранее входила в Борисоглебскую волость Ростовского уезда Ярославской губернии и относилась к приходу церкви села Троицкое в Бору. Находится к северу от большого тракта из Ростова в Углич.

Упоминается ещё в 1678 году в переписи владений Борисоглебского монастыря (РГАДА, фонд 1209. Поместный приказ, Вотчинная коллегия и Вотчинный департамент). На тот период в Шипине было 13 дворов и проживало 43 человека мужского пола. Таким образом, общее население деревни тогда могло составлять 80-90 человек.

В 1859 году в Шипине имелось уже 20 дворов и проживало 74 лица мужского и 89 лиц женского пола, то есть 163 человека.

Население Шипино на 1 января  г. составляет  чел. В настоящее время (2012 год) в деревне имеется 35 дворов, в которых проживает не более 30 местных жителей. Летом к ним добавляется несколько десятков дачников, приезжающих преимущественно из Москвы.

Население

Примечания 

Населённые пункты Борисоглебского района (Ярославская область)